Witkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Witkowszczyzna – opuszczony folwark na Litwie, w rejonie wileńskim